Asaka puede referirse a:

 Asaka, una ciudad de Uzbekistán.
  Asaka, una ciudad de Japón.
 Príncipe Asaka (1887-1981), noble y militar japonés.